Rekombination kan avse:
 Genetisk rekombination – en del av en DNA-sträng byts ut mot en annan sträng eller tränger sig in i en annan sekvens med DNA-kod
 Homolog rekombination – en variant av genetisk rekombination där DNA-strängarna som byts ut är homologa med varandra
 Rekombination (fysik) – en fysikalisk-kemisk process där antalet fria elektriska laddningsbärare minskar till exempel i en PN-övergång eller en elektron som binds till en joniserad atom.
 Rekombination (kosmologi) – den något oegentligt benämnda epoken i Big Bang kosmologin, då fria elektroner och protoner för första gången antas ha bildat neutralt väte.